Fitchburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fitchburg (Kentucky)
 Fitchburg (Massachusetts)
 Fitchburg (Michigan)
 Fitchburg (Wisconsin)